Михаил Прокофьев: Прокофьев, Михаил Алексеевич (1910—1999) — химик-органик, министр просвещения СССР (1966—1984), член-корреспондент РАН.
 Прокофьев, Михаил Иванович (1935—2007) — российский биолог, биотехнолог, академик РАСХН (1999).